Greene är ett engelskt efternamn, en stavningsvariant av namnet Green. Det är också ett geografiskt namn.

Personer med efternamnet Greene
 Albert C. Greene (1792–1863), amerikansk politiker, whig, senator för Rhode Island
 Andy Greene (född 1982), amerikansk ishockeyspelare
 Ashley Greene (född 1987), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Bert Greene (född 1944), amerikansk golfspelare
 Brian Greene (född 1963), amerikansk fysiker och författare
 Charles Greene (1945–2022), amerikansk löpare
 Conyngham Greene (1854–1934), brittisk diplomat 
 David Greene (född 1986), brittisk häcklöpare
 Edward Lee Greene (1843–1915), amerikansk botaniker
 Ellen Greene (född 1951), amerikansk skådespelare och sångerska
 Emily Greene Balch (1867–1961), amerikansk pacifist, mottagare av Nobels fredspris 
 Ernest Greene (född 1952), amerikansk skådespelare, regissör och producent av pornografisk film
 Francis Vinton Greene (1850–1913), amerikansk militär
 Frank L. Greene (1870–1930), amerikansk politiker, republikan, senator för Vermont
 Gene Greene (1881–1930), sångare och kompositör
 George Washington Greene (1811–1883), amerikansk historiker
 Gerard Greene (född 1973), brittisk snookerspelare
 Graham Greene (1904–1991), brittisk författare
 Graham Greene (skådespelare) (född 1952), kanadensisk skådespelare
 Joe Greene (född 1967), amerikansk längdhoppare
 Keith Greene (1938–2021), brittisk racerförare
 Leana Greene (född 1966), svensk entreprenör, fotomodell och sångerska
 Lorne Greene (1915–1987), kanadensisk skådespelare
 Matt Greene (född 1983), amerikansk ishockeyspelare
 Maurice Greene, flera personer
 Maurice Greene (friidrottare) (född 1974), amerikansk kortdistanslöpare
 Maurice Greene (kompositör) (1696–1755), engelsk tonsättare och organist
 Nancy Greene (född 1943), kanadensisk alpin skidåkare
 Nathanael Greene (1742–1789), amerikansk militär
 Peter Greene (född 1965), amerikansk skådespelare
 Ray Greene (1765–1849), amerikansk politiker, federalist, senator för Rhode Island
 Robert Greene (1558–1592), engelsk skald
 Susaye Greene (född 1949), amerikansk sångerska
 Ted Greene (1946–2005), amerikansk jazzgitarrist och pedagog
 William Greene (1731–1809), amerikansk politiker, guvernör i Rhode Island
 William Batchelder Greene (1818–1878), amerikansk individualist, anarkist, unitariansk präst

Geografi

Greene kan syfta på följande platser:

USA 

 Greene, Iowa, ort, Butler County, 
 Greene, Maine, ort, Androscoggin County, 
 Greene, New York, oty, Chenango County, 
 Greene, Rhode Island, ort, Kent County,

Se även
 Green (efternamn)
 Green, olika betydelser

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Robotskapade USAförgreningar